

3-тя бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана (НГУ)
 3-тя окрема танкова Залізна бригада
 3-тя окрема штурмова бригада (колишній полк «ССО Азов» в ЗСУ).



3-тя бригада командос
3-тя парашутна бригада



3-тя окрема бригада спеціального призначення
3-тя ракетна бригада
3-тя окрема мотострілецька бригада «Беркут»

3-тя бригада територіальної оборони

3-тя повітряно-десантна бригада
 Північно-Західного фронту
3-тя Задніпровська бригада 1-ї Задніпровської Української радянської дивізії  — увійшла до складу 7-ї української радянської дивізії



3-тя мотопіхотна бригада 3-ї танкової дивізії
 3-тя моторизована бригада 3-ї танкової дивізії

3-я бригада УГА — військове формування ЗУНР початку 20-го століття



